«Жертвы научной фантастики» — четвёртый студийный и седьмой в общей хронологии альбом группы «Тайм-Аут». Альбом записан и сведён на студии «Лига» с 17 марта по 3 апреля 1997 года. Релиз состоялся 25 апреля 1997 года.

Художественное оформление и фотографии — Александр Медведев и Эркин Тузмухамедов.

Список композиций

Состав 
Приводится дословное цитирование с буклета альбома.
 Павел Молчанов (Торвлобнор Петрович Пуздой) — вокал, акустические гитары «Epiphone Ice», «Morris», бас-гитара, балалайка, клавиши «Ensonic TS 10», «Hammond Organ», жёлтая пластмассовая дудка;
 Александр Минаев (Акакий Назарыч Зирнбирнштейн) — вокал, акустическая гитара, cowbell, бас-гитара «Ibanez Blazer Bass Series Custom Made», «Russtone Special For Minayeff»;
 Сергей Степанов (Гагей Гагеич Сикорский-Конченый) — вокал, гитары «Fender Stratocaster», «Fender Electronic-acoustic», тамбурин, балалайка;
 Андрей Родин (Архимандрей Кислородин) — барабаны «Tama Starseries», бэк-вокал, перкуссия;
 Роберт Редникин (Мольберт Ред-Ни-Кинг) — советы в студии и звук на концертах;
 Роман Шалуновский — кино- и видеосъемки;
 Эркин Тузмухамедов (Хоттаб Петрович Эркинтуз) — директор начальства, исполнительный продюсер;
 Сергей Гнеушев, Сергей Мантров — звукорежиссёры;
 Ансамбль мотологической музыки Тайм-Аут — продюсеры;
 Сергей Годунов — исполнительный продюсер;
 Александр Медведев — мастеринг;

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте группы «Тайм-Аут» 
 
 

Альбомы группы «Тайм-Аут»
Альбомы «АиБ Records»
Альбомы России